William Jones (wiskundige) (1675-1749), Welsh wiskundige, gaf het getal pi zijn naam
 William Jones (taalkundige) (1746-1794), Brits taalkundige en jurist, ontdekte de overeenkomsten tussen de Indo-Arische en Europese taalfamilies, zoon van de wiskundige William Jones
 William Jones (politicus) (1760-1831), Amerikaans politicus
 William Jones (VC) (1839-1913), Engels militair
 William Atkinson Jones (1849-1918), Amerikaans politicus
 William Jones (atleet), Amerikaans atleet
 William Jones (schutter) (1928-2017), Canadees sportschutter
 William Jones (kanovaarder) (*1931), Australisch kanovaarder